Роберт Абсхаген (; 12 января 1911 года, Гамбург, Германия — 10 июля 1944 года, Гамбург, Германия) — коммунист, антифашист, член движения Сопротивления во время Второй мировой войны, член организации «Красная капелла».

Биография 

Роберт Абсхаген родился 12 января 1911 года в Гамбурге, в Германской империи. Получив аттестат зрелости, работал страховым агентом, затем был моряком на флоте, работал строителем. В 1931 году вступил в Коммунистическую партию Германии (KPD).

С 1933 года участвовал в движении сопротивления нацистскому режиму в Гамбурге. В 1934 году был осуждён Верховным земельным судом Гамбурга за «заговоре с целью совершения государственного переворота» и приговорён к двум с половиной годам лишения свободы. Заключение отбывал в Бремен-Озлебшаузен, затем его перевели в концентрационный лагерь Заксенхаузен, где он работал в лазарете.

После освобождения в апреле 1939 года снова стал членом движения сопротивления, организованным компартией в Гамбурге. В 1940 году вступил в контакт с Бернхардом Бестляйном и Францем Якобом. Вместе они создали организацию, получившую название группы Бестляйна-Якоба-Абсхагена. Он взял на себя руководство над работой различных ячеек и поддержанием связи с борцами сопротивления в других частях Германии. С целью установления контактов с антифашистами он совершал поездки в Берлин, Саксонию, Тюрингию и Рурскую область.

Волна арестов гестапо, связанная с расследованием специальной комиссией дела «Красной капеллы» и вызванная арестом Эрны Эйфлер и Вильгельма Феллендорфа. 19 октября 1942 года Роберт Абсхаген был арестован. 2 мая 1944 года народный суд приговорил его к высшей мере наказания. 10 июля 1944 года в Гамбурге приговор был приведён в исполнение.

Урна с его прахом в 1946 году была погребена в мемориальной роще на Ольсдорфском кладбище в Гамбурге. Мемориальная плита установлена ему в Вашельштрассе, 4 в Бармбеке, в пригороде на севере Гамбурга.

Литература 
 Ursula Puls: Die Bästlein-Jacob-Abshagen-Gruppe. Bericht über die antifaschistischen Widerstandskampf in Hamburg und an der Wasserkante während des 2. Weltkrieges. Dietz, Berlin 1959.
 Luise Kraushaar (Hg.): Deutsche Widerstandskämpfer 1933—1945. Biographien und Briefe. Band 1. Dietz, Berlin 1970, S. 35-39.
 Erkämpft das Menschenrecht. Lebensbilder und letzte Briefe antifaschistischer Widerstandskämpfer. Neuer-Weg-Verlag, Essen 1992, S. 16-19.

Ссылки 
 Die Bästlein-Jacobs-Absagen Gruppe — Ein Beispiel des kommunistischen Widerstands in Hamburg im «Dritten Reich», von der Hamburger Historikerin Kathleen Marowsky

Примечания 

Члены Красной капеллы
Члены Коммунистической партии Германии
Казнённые за шпионаж
Казнённые во Вторую мировую войну
Казнённые в 1944 году
Похороненные на Ольсдорфском кладбище